Francavilla al Mare, municipi italià a la regió dels Abruços i a la província de Chieti
 Francavilla Bisio, municipi al territori de la província d'Alessandria (regió del Piemont, Itàlia) 
 Francavilla di Sicilia, municipi italià dins de la ciutat metropolitana de Messina 
 Francavilla Fontana, municipi italià a la regió de Pulla i a la província de Bríndisi
 Francavilla Marittima, municipi italià a la província de Cosenza